Van Beusekom L.N. (?–?) indonéz labdarúgókapus.

Indonéz labdarúgók
Az 1938-as világbajnokság labdarúgói
Labdarúgókapusok